Számnév
 1984 mint tőszámnév, számérték
 1984 mint évszám, az 1984-es év eseményei

Orwell-mű és adaptációi
 1984 (1948), George Orwell regénye
 1984 (1953), amerikai tévéadaptáció
 1984 (1954), BBC-tévéfilm
 1984 (1956), angol film, rendezte: Michael Anderson
 1984 (1984), angol film, rendező: Michael Radford
 1984, az Apple Computer televíziós reklámja

Zene
 1984 (1984), a Van Halen együttes lemeze
 1984 (1991), a Bonanza Banzai együttes  nagylemeze
 1984 (1991), a Bonanza Banzai kislemeze